Molekulska formula -{C21H26O2}- se može odnositi na:
 Altrenogest
 Kanabinol
 Gestoden, progesteronski kontraceptivni hormon
 Mestranol
 Plomestan